De fem elementen kan syfta på:

De fem elementen (wu xing) – ett begrepp inom kinesisk filosofi
 De fem elementen (Panchabhoota Stalams) – ett begrepp inom indisk filosofi

Se även 
Det femte elementet
Klassiska element
De fyra elementen